A 2005–2006-os Síugró-világkupa végeredménye:

Síugró-világkupa
2006 a sportban
siugras